Casey Siemaszko, Amerikaans acteur
 Nina Siemaszko, Amerikaans actrice